Сіссі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сіссі́ () — кінофільм режисера Ернста Марішки, знятий 1955 року
 Сіссі́, Сісі́, Зісі́ () — Єлизавета Баварська (імператриця Австрії)